Сма́йли — английская фамилия и топоним.

Топонимы 
 Смайли () — тауншип в округе Пеннингтон, штат Миннесота, США.

Персоналии 
 Смайли, Джейн (род. 1949) () — американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии.
 Смайли, Роберт Ибен (1914—2004) () — 24-й губернатор Айдахо.
 Смайли, Тринге (1880—1917) — албанская партизанка.
 Смайли, Тэвис (род. 1964) — американский ведущий ток-шоу, автор, политический комментатор, предприниматель, адвокат и филантроп.
 Смайли, Элизабет (род. 1963) () — австралийская теннисистка и спортивный комментатор.

Другое 
 (1613) Смайли — небольшой астероид главного пояса, характеризующийся длительным период вращения вокруг своей оси.
 «Смайли» — известный миссисипский аллигатор.
 «Смайли» — фильм ужасов 2012 года.
 Смайли — персонажа романа «Шпион, пришедший с холода».

См. также 
 Смайлик
 Смайл (фильм)
 Smile (значения)